Резорбция, ресорбция (неправильное чтение), резорпция ( — поглощаю):
 повторная сорбция;
 то же, что всасывание;
 повторное поглощение (в физиологии);
 рассасывание (в патологии и патологической физиологии), например: , резорбция костной ткани, резорбция грыжи диска.

Примечания